И́горь Алекса́ндрович Мушка́тин (31 июля 1941 — 1 февраля 2013) — советский и израильский актёр и режиссёр.

Биография 
Родился в Ленинграде. Закончил 222 среднюю школу (б. Петришуле) в 1958 году.

Окончил режиссёрский факультет ЛГИТМиК (мастерская А. А. Музиля) и факультет актёрского мастерства школы-студии МХАТ.

С 1990 года — в Израиле.

Жена — актриса театра и кино Людмила Старицына (Мушкатина). Есть две дочери: Мария (актриса) и Ася (художник).

Умер в Израиле. Похоронен на кладбище кибуца Гиват-Бренер близ Реховота.

Профессиональная деятельность 
1971 год — режиссёр спектакля «Человек со стороны» по пьесе И. М. Дворецкого, поставленного И. П. Владимировым в Ленинградском театре им. Ленсовета.

Руководитель актёрского курса Ленинградской государственной академии театрального искусства. Работал режиссёром дубляжа на киностудии «Ленфильм». Среди озвученных им фильмов — «Однажды в Америке» (1989), «Уолл-стрит» (1987), «Ико — отважный жеребёнок» (1986), «Четвёртая власть» (1985), «Гибель Аполлонии» (1983), «История мертвого человека» (1974), «Доктор Живаго» (1965) и многие другие.

В Израиле Игорь Мушкатин работал в газете «Время», а с 1991 года и до ухода на пенсию (2008) — на радио РЭКА. Был популярным автором, ведущим; передача «Прогулки фраеров», посвящённая музыке, театру и литературе, которую он вёл с женой Людмилой, пользовалась заслуженной популярностью.

В 1990 году Игорь и Людмила Мушкатины создали молодёжный театр «Мозаика», ставший первым домом для многих начинающих израильских артистов.

Кроме того, И. Мушкатин был чтецом многих аудиокниг.

Роли в фильмах 
 Рыцарь мечты (1968)
 День приёма по личным вопросам (1974) — инженер
 Агент национальной безопасности-3: серия 32 «Падишах» (2002) — Майола
 Вернись в Сорренто (2005) — смотрящий

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Русские эмигранты третьей волны в Израиле
Похороненные в Центральном округе (Израиль)
Ученики Петришуле
Режиссёры дубляжа